Монморанси може да се отнася за:
 Монморанси, град във Франция
 Монморанси (кантон), кантон във Франция
 Монморанси (род), френски благороднически род